Jean Bart ist der Name folgender Personen:

* Jean Bart (1650–1702), französischer Seeheld
 Jean Bart (Schriftsteller) (1877–1933), rumänischer Schriftsteller
 Jean Bart (Sänger) (* 1961), Schweizer Sänger 

Jean Bart bezeichnet:
 Jean Bart (Schiffsname), Schiffe der französischen Marine
 Automobiles Jean Bart, einen französischen Automobilhersteller

Siehe auch:
 Yves Jean-Bart (* 1947), Präsident der Fédération Haïtienne de Football (FHF)